

Бурангулово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Бурангулово — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Бурангулово — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Бурангулово — присілок, Учалинський район, Башкортостан